Okręty US Navy o nazwie USS  "Cronin":
 Pierwszy  był niszczycielem eskortowym typu Cannon. Zwodowany w 1943.
 Drugi  był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Zwodowany w 1944.

Cronin